Iphigenie auf Tauris steht für:

 Iphigenie auf Tauris, Bühnenstück von Johann Wolfgang von Goethe 
 Iphigenie bei den Taurern, antike Tragödie von Euripides
 Iphigénie en Tauride von Christoph Willibald Gluck

Ifigenia in Tauride für:

 Ifigenia in Tauride (Orlandini), Oper von Giuseppe Maria Orlandini (1719)
 Ifigenia in Tauride (Vinci), Oper von Leonardo Vinci (1724)
 Ifigenia in Tauride (Mazzoni), Oper von Antonio Mazzoni (1756)
 Ifigenia in Tauride (Traetta), Oper von Tommaso Traetta (1763)
 Ifigenia in Tauride (de Majo), Oper von Gian Francesco de Majo (1764)
 Ifigenia in Tauride (Galuppi), Oper von Baldassare Galuppi (1768)
 Ifigenia in Tauride (Jommelli), Oper von Niccolò Jommelli (1771)
 Ifigenia in Tauride (Marinelli), Oper von Giovan Paolo Marinello (1775)
 italienischer Titel der Oper Iphigénie en Tauride von Christoph Willibald Gluck (1779)
 Ifigenia in Tauride (Monza), Oper von Carlo Monza (1784)
 Ifigenia in Tauride (Tarchi), Oper von Angelo Tarchi (1785)
 Ifigenia in Tauride (Mayr), Oper von Johann Simon Mayr (1817)
 Ifigenia in Tauride (Carafa), Oper von Michele Carafa (1817)

Siehe auch

 Iphigenie
 Tauris